Sister Susie's Sewing Shirts for Soldiers – film del 1915 diretto da Harry Buss
 Sister Susie's Sewing Shirts for Soldiers – film del 1917 diretto da Wilfred Noy